Brzezice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Brzezice, un village dans la voïvodie de Lublin
 Brzezice, un village dans la voïvodie de Mazovie